Ел Капулин де Абахо има више значења:

 Ел Капулин де Абахо (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капулин де Абахо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капулин де Абахо (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику